Austria:
 Matzleinsdorf – dzielnica Wiednia

Zobacz też:
 Zelking-Matzleinsdorf